Raisa puede referirse a :

 Raisa Gorbachova, una creadora de fundaciones para la preservación de la herencia cultural rusa.
 Raísa Ajmátova, una poeta chechena.
 Francia Raisa, una actriz estadounidense.
 Rosa Raisa, una soprano polaca.